Anché puede referirse a: 

 Anché, comuna francesa situada en Indre y Loira.
 Anché, comuna francesa situada en Vienne.